Вильфор (Лозер) — коммуна во Франции, департамент Лозер.
 Вильфор (Од) — коммуна во Франции, департамент Од.